Moa - uma espécie extinta de ave
Rio Moa - rio brasileiro no Acre
Moa (Cuba) - município em cuba
Metal Open Air - festival de heavy metal brasileiro

Desambiguações de siglas